Децентрація — невідповідність осей оптичних елементів катадіоптричної системи; причина такої невідповідності.
 Децентрація — характеристика мислення, здатність індивіда бачити різні точки зору на об'єкт.
 Децентрація — емпатійна децентрація, тобто подолання егоцентричних тенденцій, перетворення власних почуттів суб'єкта емпатії шляхом інтеріорізації переживань об'єкта емпатії.

Див. також 
 Децентралізація

Посилання